Familie har flere betydninger:

 Familie (menneske)
 Familie (biologi)
 Familie (instrument)
 Familiefilm

no:Familie#Andre betydninger